Липа — українське прізвище

Особи з прізвищем Липа 

 Липа Іван Львович — співзасновник таємного товариства «Братство тарасівців», український комісар Одеси (1917), член ЦК Української партії соціалістів-самостійників, міністр віросповідань УНР.
 Липа Катерина Анатоліївна — український мистецтвознавець, історик архітектури, журналіст.
 Липа Юрій Іванович — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму.
 Липа Олексій Лаврентійович  — український ботанік, визнаний фахівець у галузі дендрофлори та озеленення.

Особи з прізвищем Липченко 
 Липченко Олег Юрійович (1957) — український і канадський художник, ілюстратор і педагог.

Українські прізвища